Дрю, Дру — английская фамилия и топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Дрю, Бенджамин Элвин (род. 1962) — американский астронавт.
 Дрю, Ги (род. 1950) — французский легкоатлет, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.
 Дрю, Джоан (1922—1996) — американская актриса.
 
 Дрю, Джордж Александр — канадский политик, глава прогрессивно-консервативной партии Канады в 1948—1956 годы, член парламента Канады.
 Дрю, Кара Элизабет (более известна под псевдонимом Черри; род. 1975) — американский рестлер и валет.
 Дрю, Ларри (род. 1958) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Дрю, Луиза (1820—1897) — американская актриса.
 Дрю, Роберт (1924—2014) — американский режиссёр, продюсер, журналист, основоположник американского экспериментального направления «прямое кино».
 Дрю, Сара (род. 1980) — американская актриса.
 Дрю, Сидни (1863—1914) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер немого кино.
 Дрю, Чарльз Ричард (1904—1950) — американский врач-хирург.

Вымышленные персонажи 
 Джессика Дрю — супергероиня из комиксов издательства Marvel Comics.
 Нэнси Дрю — литературный и киноперсонаж, девушка-детектив.

Топонимы 
 Дру — административно-территориальный округ в штате Арканзас, США.

Другое 
 Университет Дрю — частный гуманитарный университет в г. Мэдисон, Нью-Джерси, США.